Елизавета Павловна Наде́инская (1904 — 1967) — советский учёный в области металлорежущего инструмента.

Биография 
Родилась 11 марта 1904 года в семье священника церкви села Станово Иловенской волости Мологского уезда.

Училась в женской гимназии. В 1920 году вступила в комсомол. В 1921—1923 годах проходила службу в войсках ОГПУ, участник Гражданской войны на Дальнем Востоке. После демобилизации работала на заводах рабочей.

В 1925—1929 годах училась в МВТУ имени Н. Э. Баумана, одновременно работала в бюро технических нормативов техником, инженером-конструктором. С начала 1930-х годов доцент МВТУ имени Н. Э. Баумана и Станкин (кафедра «Высокоэффективные технологии обработки»).

С 1935 года член и зав. сектором технических нормативов, с 1940 года зам. председателя технического совета НКТП.

В 1936 году возглавила Комиссию по резанию металлов при ВСНХ СССР. Руководила разработкой базы данных по обрабатываемости разных конструкционных материалов в разных условиях, ставшей основой государственных нормативов по режимам резания.

Первый директор ВНИИИнструмент, созданного в 1943 году.

Преподавала в Станкине, промышленной академии, с 1957 года по 1963 год - заведующая кафедрой «Технология машиностроения» МИХМа. Доктор технических наук (1955), профессор (1956).

Умерла 3 ноября 1967 года. Похоронена на Введенском кладбище (15 уч.).

Сочинения 
 Режимы резания при обработке чугуна резцами, оснащёнными твёрдыми сплавами (1942);
 Справочник по режимам резания на фрезерных станках (1942);
 Справочник по режимам резания при протягивании (1942);
 Высокопроизводительный инструмент для скоростного резания (1952);
 Влияние режимов термической обработки и твёрдости быстрорежущей стали на её износ при резании металлов (1960).

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1951) — за разработку принципов комплексной автоматизации производственных процессов в машиностроении, проектирование и освоение автоматического завода поршней. 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта» 
 медали

Примечания

Источники 
 Станки и инструмент. Машгиз, 1984

Ссылки 
 Биографические сведения

Выпускники МГТУ
Похороненные на Введенском кладбище